O Campeonato Neozelandês de Futebol de 2012-13 foi a nona edição da primeira divisão do futebol neozelandês.

Ao final desta temporada, o Waitakere United sagrou-se pentacampeão ao vencer o Auckland City por 4 à 3, tornando-se o primeiro time a se tornar pentacampeonato de futebol na Nova Zelândia.

Participantes

Classificação

Finais

Semifinais 
Jogo 1

Jogo 2

No placar agregado, o Waitakere United ganhou do Hawke's Bay United por 10 à 5, enquanto que o Auckland City ganhou do Canterbury United por 5 à 2.

Grande Final

Referências 

2012-13